Dorian Gray – tytułowy bohater powieści Portret Doriana Graya Oscara Wilde’a
 Dorian Gray – amerykański film z 2009, ekranizacja powieści
 Dorian Gray (właśc. Maria Luisa Mangini) – włoska aktorka
Dorian Gray – balet Matthew Bourne'a z 2008

Zobacz też